Вангануї — місто і однойменний округ в регіоні Манавату-Вангануї, Нова Зеландія
 Вангануї — річка в Новій Зеландії
 Вангануї — національний парк на Північному острові Нової Зеландії